

События 
 8 февраля — премьера Симфонии № 2 Сергея Рахманинова в Мариинском театре
 15 марта — премьера «Испанской рапсодии» для симфонического оркестра Мориса Равеля в Париже
 11 апреля — премьера оперы «Рея» Спироса Самараса во Флоренции
 19 сентября — премьера Симфонии № 7 Густава Малера в Праге
 3 декабря — премьера Симфонии № 1 Эдуарда Элгара в Манчестере
 18 декабря — премьера сюиты «Детский уголок» Клода Дебюсси в Париже
 Антонио Маджио публикует в Новом Орлеане одну из первых блюзовых записей «I Got The Blues»
 Амелита Галли выходит замуж за Марчезе Луиджи Курчи, в дальнейшем она станет известной оперной певицей именно под фамилией мужа
 Клод Дебюсси женится на Эмме Бардак

Хиты 1908 года 
 «The Small Town Gal»
 «All She Gets from the Iceman Is Ice»

Классическая музыка 
 Курт Аттерберг — Рапсодия для фортепиано с оркестром
 Бела Барток — Скрипичный концерт № 1
 Альбан Берг — соната для фортепиано, опус 1
 Рейнгольд Глиэр — Симфония № 2, опус 25
 Хамильтон Харти — Скрипичный концерт
 Михаил Ипполитов-Иванов — Симфония № 1
 Тойво Куула — трио для фортепиано
 Эркки Мелартин — струнный квартет № 3
 Карл Нильсен — симфоническая поэма «Сказочный сон»
 Макс Регер — Симфонический пролог к трагедии, опус 108
 Франц Ксавер Шарвенка — Концерт для фортепиано с оркестром № 4 в фа-миноре
 Арнольд Шёнберг — струнный квартет № 2
 Александр Скрябин — «Поэма экстаза»
 Игорь Стравинский — фантастическое скерцо, опус 3; «Фейерверк», опус 4
 Антон Веберн — пассакалья для оркестра
 Йорк Боуэн — Концерт для альтов в до-миноре
 Генри Вальфорд Дэвис — «Торжественная мелодия» для органа
 Джон Айрленд — фортепианное трио «Фантазия»

Опера 
 Поль Ле Флем — «Окассен и Николетт»

Родились

Январь 
 7 января —  (ум. ) — американский джазовый трубач
 14 января —  (ум. ) — американский певец, автор песен, скрипач и актёр
 26 января — Стефан Граппелли (ум. ) — французский джазовый скрипач
 27 января —  (ум. ) — американский джазовый трубач, певец и бэндлидер

Февраль 
 18 февраля — Пол Акерман (ум. ) — американский музыкальный журналист, редактор журнала Billboard
 20 февраля — Руби Элзи (ум. ) — американская оперная певица (сопрано) и актриса

Март 
 14 марта — Николай Раков (ум. ) — советский композитор, дирижёр, пианист, скрипач и музыкальный педагог
 24 марта — Биргит Окессон (ум. ) — шведская танцовщица и хореограф
 26 марта — Сариджа Ньюнг (ум. ) — индонезийский композитор и музыкант

Апрель 
 2 апреля — 
 Бадди Эбсен (ум. ) — американский актёр и танцор
 Бернар Гавоти (ум. ) — французский органист, музыковед, музыкальный критик. Член Академии изящных искусств Франции.
 5 апреля — Герберт фон Караян (ум. ) — австрийский дирижёр
 7 апреля — Перси Фейт (ум. ) — американский пианист и композитор канадского происхождения
 8 апреля — Томми Маккленнан (ум. ) — американский блюзовый певец и гитарист
 15 апреля — Эден Ахбез, музыкант-отшельник (ум. 1995)
 18 апреля — Ирра Петина (ум. ) — американская певица оперы и оперетты (контральто) русского происхождения
 20 апреля — Лайонел Хэмптон, джазовый музыкант и бэндлидер (ум. 2002)

Май 
 6 мая — Несиль Казим Аксес, композитор (ум. 1999)
 8 мая — Кристиан Василе, исполнитель румынского танго (ум. 1985)
 9 мая — Николай Назаров (ум. ) — советский и российский военный дирижёр
 15 мая — Ларс-Эрик Ларссон, композитор (ум. 1986)
 19 мая — Ханс Хикман, немецкий музыковед, композитор, дирижёр, педагог и общественный деятель (ум. 1968)
 27 мая — Харольд Роум, автор песен (ум. 1993)

Июнь 
 20 июня — Мартта Контула, композитор, оперная певица, музыкальный педагог.
 24 июня — Хуго Дистлер, органист и композитор (ум. 1942)
 29 июня — Лерой Андерсон, композитор и дирижёр (ум. 1975)

Июль 
 8 июля — Луи Джордан (ум. 1975) — американский саксофонист, мультиинструменталист, автор песен и бэнд-лидер
 20 июля — Гуннар де Фрумери, композитор, пианист и педагог (ум. 1987)
 21 июля — Збигнев Турский, польский композитор, дирижёр и педагог. (ум. 1979)
 25 июля — Семангуди Шриниваса, исполнитель в жанре индийской классической музыки (ум. 2003)

Август 
 1 августа — Милослав Кабелач, композитор (ум. 1979)
 4 августа — Курт Эйхорн, дирижёр (ум. 1994)
 12 августа — Нина Макарова, композитор, жена Арама Хачатуряна (ум. 1976)

Сентябрь 
 5 сентября — Чечилия Сегицци (ум. ) — итальянская художница и композитор
 7 сентября — Макс Каминский, джазовый трубач (ум. 1961)
 10 сентября — Скотт Рэймонд (ум. ) — американский джазовый пианист и изобретатель музыкальных инструментов
 13 сентября — Мэй Куэстел, певица (ум. 1998)
 16 сентября — Чик Баллок, певец
 25 сентября — Эуген Сухонь, композитор (ум. 1993)
 28 сентября — Марин Големинов (ум. ) — болгарский композитор, дирижёр, скрипач, музыковед и музыкальный педагог
 30 сентября — Давид Ойстрах, скрипач (ум. 1974)

Октябрь 
 1 октября — Умар Димаев, исполнитель чеченских народных песен (ум. 1972)
 9 октября — Йонас Швядас, композитор и хоровой дирижёр (ум. 1971)
 14 октября — Аллан Джонс, актёр и певец (ум. 1992)
 19 октября — Гейр Твейт, композитор (ум. 1981)
 20 октября — Стюарт Хамблен, певец, актёр и автор песен (ум. 1989)
 21 октября:
 Гарри Стюарт, комик, певец и автор песен (ум. 1956)
  (ум. ) — североирландский композитор и музыковед
 26 октября — Александр Царман (ум. ) — советский и российский артист балета, балетный педагог и режиссёр

Ноябрь 
 8 ноября — Альберто Эреде (ум. ) — итальянский дирижёр
 19 ноября — Даниель-Лесюр (ум. ) — французский органист и композитор
 24 ноября — Либертад Ламарке (ум. ) — аргентинская актриса и певица

Декабрь 
 10 декабря — Оливье Мессиан, композитор (ум. 1992)
 11 декабря
 Эллиотт Картер (ум. ) — американский композитор
 Сада Шухари (ум. ) — американская скрипачка
 17 декабря — Уильям Вордсворт, композитор и пианист (ум. 1988)
 21 декабря — Григорий Егиазарян, композитор (ум. 1988)

Скончались 
 22 января — Август Вильгельми, скрипач (род. 1845)
 23 января — Эдуард Мак-Доуэлл, композитор (род. 1860)
 28 февраля — Паулина Лукка, оперная певица-сопрано (род. 1842)
 2 марта — Уолтер Слотер, дирижёр и композитор (род. 1860)
 12 марта — Клара Новелло, оперная певица-сопрано (род. 1818)
 26 марта — Луи Шовен, автор рэгтаймов (род. 1881)
 7 мая — Людовик Галеви, поэт-лирик (род. 1834)
 12 мая — Мелисио Моралес, композитор (род. 1838)
 5 июня — Йозеф Вагнер, композитор (род. 1856)
 21 июня — Николай Римский-Корсаков, композитор (род. 1844)
 10 июля — Фиби Кнапп, автор гимнов (род. 1839)
 14 июля — Уильям Мэйсон, пианист и композитор (род. 1829)
 18 июля — Хаиме Нуно, автор-сочинитель мексиканского национального гимна (род. 1824)
 20 июля — Федерико Чуэка, сочинитель музыки в стиле сарсуэла (род. 1846)
 13 августа — Айра Дэвид Сэнки, исполнитель госпела и композитор (род. 1840)
 20 августа — Луиза Бассано, оперная певица (род. 1818)
 26 августа — Тони Пастор, театральный импресарио (род. 1837)
 20 сентября — Пабло де Сарасате, скрипач (род. 1844)
 21 сентября — Атанас Бадев, композитор и музыкальный педагог (род. 1860)
 15 ноября — Катарина Ланнер, балерина и хореограф (род. 1829)
 20 ноября — Альберт Дитрих, дирижёр и композитор (род. 1829)
 30 декабря — Эжен Крости, французский оперный певец (род. 1833)
 дата неизвестна — Алоиз Кайзер, кантор и композитор (род. 1840)

См. также

Примечания